Pedra da Boca - Formação rochosa no município de Araruna, Paraíba.
 Pedra da Boca - Formação rochosa entre os municípios de Teófilo Otoni e Carlos Chagas, em Minas Gerais.

Desambiguação